Новопа́вловка () — село,
Самойловский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320685506. Население по переписи 2001 г. составляет 4 (4/- м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Новопавловка находится в 3,5 км от села и железнодорожной станции Самойловка, примыкает село Бубново Первое. В 6-ти км протекает река Большая Терновка.

История 
 1820 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района